Вокал се може односити на:
 Вокал (фонетика), самогласник
 Вокал (музика)
 Вокал задњег реда
 Вокал предњег реда
 Вокал средњег реда